2,3-dimethylfuraan
 2,5-dimethylfuraan